Otto Barth peut désigner les personnes suivantes :
 Otto Barth (peintre) (1876–1916), peintre et alpiniste autrichien.
 Otto Barth (officier) (1891–1963), officier allemand.